Osoby o tym nazwisku:
 Josif Bageri – albański poeta, dziennikarz i działacz narodowy
 Karim Bageri – irański piłkarz